Leptosporella är ett släkte av svampar. Leptosporella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptosporella